Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Sandra Kleinová (secondo turno)
  Sandra Načuk (qualificata)
  Pavlina Stoyanova (qualificata)
  Kerry-Anne Guse (primo turno)
  Justine Henin (qualificata)
 n.a.
  Inés Gorrochategui (qualificata)
  Miriam Schnitzer (primo turno)

  Nana Miyagi (primo turno)
  Anca Barna (secondo turno)
  Meilen Tu (qualificata)
  Lenka Němečková (secondo turno)
  Anna-Maria Foldenyi (qualificata)
  Elena Dement'eva (ultimo turno, Lucky Loser)
  Florencia Labat (primo turno)
  Patricia Wartusch (ultimo turno)
  Barbara Schwartz (qualificata)

Qualificate

  Anna-Maria Foldenyi
  Barbara Schwartz
  Miroslava Vavrinec
  Inés Gorrochategui

  Meilen Tu
  Pavlina Stoyanova
  Justine Henin
  Sandra Načuk

Lucky Losers
  Elena Dement'eva

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Open di Francia 1999